Mayall ist der Familienname folgender Personen:

 Felicitas Mayall (eigentlich Barbara Veit; 1947–2016), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 John Mayall (* 1933), britischer Bluesmusiker
 John Jabez Edwin Mayall (1813–1901), britischer Fotograf
 John Mayall junior (1842–1891), britischer Fotograf
 Nicholas Mayall (1906–1993), US-amerikanischer Astronom
 Rik Mayall (1958–2014), britischer Schauspieler und Komiker
 Samuel Mayall (1816–1892), US-amerikanischer Politiker

Mayall steht weiter für:
 (2131) Mayall, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Mayall II, auch bekannt als G1, ein Kugelsternhaufen